

MB 
Mercenários Brasil - Clã de Battlefield nascido em 2011 no play4free, e tendo uma longa jornada pela saga, passando pelo BF3, 4 e hoje no BF1 com servidor próprio.
Megabyte - um milhão de bytes; no caso, seria um tipo de medida de peso no computador, equivalente a 1024KB.
 MB - fabricante espanhol de brinquedos
 Abreviação postal e ISO 3166-2 da província canadense de Manitoba
 Sigla de Mercedes-Benz
 Sigla de Marinha do Brasil
 Megabit - um milhão de bits
 Molibdénio - símbolo químico 

Desambiguação